Белорусский корпус самообороны (Белорусская самооборона, БКС, , ) — военизированное соединение Белорусской народной самопомощи (БНС), созданное по приказу генерального комиссара Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубе от 16 июля 1942 года ради помощи «немецкой и местной полиции в борьбе против большевиков и саботажников». Оружие и амуниция должны были поставляться немецкой полицией. Главным комендантом стал глава БНС Иван Ермаченко, при нём также образовали штаб БКС.

Немецкая пропаганда утверждала, что БКС уничтожит партизанов и станет зародышем белорусской армии в будущем.

С начала августа 1942 года в Минске открылись 3-недельные офицерские курсы (руководитель Франтишек Кушель), на которых прошли подготовку около 260 чел. Всего было создано 20 батальонов и несколько смешанных единиц БКС, которые, однако, не выполнили возложенных на них задач. Одна из главных причин этого заключалась в том, что для БКС не удалось получить необходимое количество оружия.

Безоружные «самооборонцы» и их семьи стали объектом террора со стороны партизан, как только стало известно о создании белорусской самообороны. С другой стороны, были случаи, когда даже крупные патрули БКС, вооружённые винтовками и автоматическим оружием, при столкновении с партизанами вместо оказания сопротивления переходили на их сторону.

Осенью 1942 года гитлеровцы лишили Ермаченко должности главного коменданта и упразднили штаб. В апреле 1943 года БКС распустили.

См. также 
 Белорусская вспомогательная полиция
 Самооборона (Эстония)

Примечания

Ссылки 
 * Романько О. «Части охраны правопорядка: от самообороны до белорусской полиции» 

Белорусские коллаборационистские формирования
Вспомогательная полиция
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году